

Geografia
 Bungo-Takada – città giapponese della prefettura di Ōita

Persone
 Akemi Takada – illustratrice e character designer giapponese
 Arisa Takada – pallavolista giapponese
 Kazumi Takada – calciatore giapponese
 Kenzō Takada – stilista e designer giapponese
 Kiyoshi Takada – ex calciatore giapponese
 Kōji Takada – pilota motociclistico giapponese
 Maki Takada – cestista giapponese
 Masaaki Takada – ex calciatore giapponese
 Masafumi Takada – compositore giapponese
 Masao Takada – calciatore giapponese
 Shizuo Takada – dirigente sportivo, arbitro di calcio ed ex calciatore giapponese
 Shō Takada – attore e cantante giapponese
 Tetsuya Takada – ex calciatore giapponese
 Yasuma Takada – sociologo ed economista giapponese
 Yasunori Takada – ex calciatore giapponese
 Yuji Takada – ex lottatore giapponese
 Yumi Takada – doppiatrice giapponese
 Yuzo Takada – fumettista giapponese

Altro
 Kiyomi Takada – personaggio di Death Note
 Stazione di Takada – stazione ferroviaria situata nella città di Yamatotakada